Le terme de malachite désigne notamment :
 un minéral, la malachite ;
 une teinte de vert, malachite ;
 un produit chimique toxique, le vert de malachite ;
 Un papillon vert, le malachite ;
 Le souïmanga malachite, un oiseau du sud de l'Afrique ;
 Le Malachite , un sous-marin de la Regia Marina, en service de 1935 à 1943.